Il doppio del torneo di tennis WTA Argentine Open 1987, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Mercedes Paz e Gabriela Sabatini che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Christiane Jolissaint 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Mercedes Paz /  Gabriela Sabatini (Campionesse)
 Andrea Betzner /  Isabel Cueto (quarti di finale)
 Emilse Rapponi-Longo /  Patricia Tarabini (secondo turno)
 Gabriela Mosca /  Adriana Villagran-Reami (secondo turno)

 Jill Hetherington /  Christiane Jolissaint (finale)
 Lea Antonoplis /  Andrea Tiezzi (semifinali)
 Carin Bakkum /  Simone Schilder (semifinali)
 Bettina Fulco /  Gisele Miro (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Argentine Open 1987